

Ficção 
 Svengali, personagem ficcional

Cinema 
 Svengali (1931), com John Barrymore
 Svengali (1954), com Hildegard Knef
 Svengali (2013), com Martin Freeman

Desambiguações de cinema
Desambiguações de personagens